|}
Die Bahnstrecke Kelmenzi–Kalinkawitschy ist eine grenzüberschreitende Nebenbahn in der Ukraine und in Belarus. Sie verläuft von der Station Larha bei Kelmenzi, einer Siedlung städtischen Typs in der südlichen Ukraine, in nördliche Richtung über Kamjanez-Podilskyj, Chmelnyzkyj, Starokostjantyniw, Schepetiwka, Korosten, Owrutsch und den belarussischen Grenzbahnhof Slawetschna nach Kalinkawitschy, einem Eisenbahnknoten im Süden von Belarus. Die Strecke ist in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, zwischen Kelmenzi und Schepetiwka ist die Strecke eingleisig und nicht elektrifiziert, ab Schepetiwka zweigleisig und bis Korosten auch elektrifiziert. Der Betrieb wird auf ukrainischer Seite durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja (nur in Larha und Kelmenzi) sowie die Piwdenno-Sachidna Salisnyzja, und auf belarussischer Seite ab Slawetschna durch die Belaruskaja tschyhunka (Belarussische Eisenbahnen) geführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde während des Ersten Weltkrieges als wichtige Verbindungsbahn für die Nachschubwege der Russischen Armee im Russischen Reich errichtet. Die Strecke zwischen Kamjanez-Podilskyj und Schepetiwka wurde schon 1914/1915 in Betrieb genommen (der Bau wurde bereits vor dem Krieg begonnen), 1916 folgte die Strecke zwischen Schepetiwka und Kalinkawitschy. Nach 1918 ging die Strecke an die Sowjetischen Eisenbahnen über, während des Zweiten Weltkrieges wurde die Strecke durch Deutschland besetzt und die Reichsverkehrsdirektion Kiew (als Teil des Reichsverkehrsministeriums) übernahm die Verwaltung und begann mit der Umspurung auf Normalspur. Nach dem Ende des Krieges wurden die Gleise wieder auf Breitspur zurückgebaut, in den 1960er Jahren wurde die Gleisverbindung zwischen Kamjanez-Podilskyj und Larha errichtet, die dazu errichtet Brücke musste durch den Bau des Dnister-Stausees in den 1980er Jahren neu errichtet werden. 1991 ging die Strecke dann in den Besitz der Ukrainischen Eisenbahnen bzw. der Belarussischen Eisenbahnen über.

Galerie

Weblinks 
 Fotos der Bahnstrecke Riwne–Lenkiwzi (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Lenkiwzi–Hretschany (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Hretschany–Starokostjantyniw (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Starokostjantyniw–Schepetiwka (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Schepetiwka–Swjahel (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Swjahel–Korosten (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Korosten–Owrutsch (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Owrutsch–Slawetschna (russisch)
 Fotos der Bahnstrecke Slawetschna–Kalinkawitschy (russisch)

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in Belarus
Bahnstrecke KelmenziKalinkawitschy
Bahnstrecke KelmenziKalinkawitschy
Bahnstrecke KelmenziKalinkawitschy
Bahnstrecke KelmenziKalinkawitschy
Verkehr (Homelskaja Woblasz)
Internationale Bahnstrecke